Sokrates eller Socrates er navn på flere personer:
 Sokrates – klassisk græsk filosof
 Sokrates Scholastikos – senantik konstantinopolitansk kirkehistoriker
 Sócrates – brasiliansk fodboldspiller
 José Sócrates – portugisisk premierminister